Барабановский сельсовет

 Барабановский сельсовет — в Оренбургской области
 Барабановский сельсовет — в Московской области (до 1954, 1960—1994)